Хенри Пети () је британска филмска адаптација истоимене трагедије Вилијама Шекспира.

Улоге 

|-
|Лоренс Оливије || краљ Хенри Пети
|-
|Феликс Ајмлер || надбискуп
|-
|Роберт Хелпман || бискуп
|-
|Франсис Листер || војвода од Орлеана
|-
|Расел Торндајк || војвода од Бурбона
|-
|Фрида Џексон || леди Квикли
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1944.
Британски филмови
Филмови на енглеском језику
Филмови на енглеском језику
Филмске драме